Zambiaanse presidentsverkiezingen kan verwijzen naar:

Zambiaanse presidentsverkiezingen (2008)
Zambiaanse presidentsverkiezingen (2015)

Zie ook
Algemene verkiezingen in Zambia